Тојота корола () је један од најпродаванијих путничких аутомобила свих времена. Продат је у преко 40.000.000 примерака широм света, почевши од 1966. године, када је почела са производњом прва генерација Тојоте короле и модела КЕ10.  Тојота је достигла прекретницу од 50 милиона Корола продатих у дванаест генерација 2021. године. Серија је претрпела неколико великих редизајна.

Ранији модели су углавном имали погон на задњим точковима, али с временом су сви каснији модели прешли на погон на предње точкове, док су биле ретке верзије са погоном на све точкове. Традиционални конкуренти Короле су: Нисан Суни, представљен исте године као Корола у Јапану, а касније и Хонда Сивик и Мицубиши Лансер. Корола се производи у Јапану на оригиналној локацији Тоиота Такаока, изграђеној 1966. године. Различити производни погони изграђени су у Бразилу, Канади, Кини, Индији, Пакистану, Јужној Африци, Тајвану, Тајланду, Вијетнаму, Турској и Венезуели 

Назив Kорола део је Тојотине традиције именовања назива који потичу од Тојота Крауна за седане, са „корола“ на латинском за „мала круна“. Корола је одувек била ексклузивна у Јапану за локације продавница Тојота Короле, а производила се у Јапану са близанцем, названим Тојота Спринтер до 2000. Од 2006. до 2018. у Јапану и већем делу света, а од 2018. до 2020. на Тајвану, компактни сапутник звао се Тојота аурис.

Продаја

Извори

Спољашње везе 

 
 Toyota Global Site  Vehicle Heritage · Corolla
 blog.toyota.co.uk : Vehicles : Corolla History (official site)

Аутомобили
Тојота
Аутомобили средње класе